Bauman ist der Familienname folgender Personen:

 Elise Bauman (* 1990), kanadische Schauspielerin
 Janina Bauman (1926–2009), polnische Überlebende des Warschauer Ghettos
 Karl Janowitsch Bauman (1892–1937), sowjetischer Politiker, Kandidat des Politbüros und ZK-Sekretär
 Karlo Bauman (1914–1954), jugoslawischer Segler
 Nikolai Ernestowitsch Bauman (1873–1905), russischer Revolutionär, Namensgeber für die Bauman MSTU (s. u.)
 Robert Bauman (* 1937), US-amerikanischer Politiker
 Suzanne Bauman (1945–2022), US-amerikanische Filmregisseurin, Filmproduzentin, Drehbuchautorin und Filmeditorin
 Wladimir Iwanowitsch Bauman (1867–1923), russischer Geologe, Markscheider und Hochschullehrer
 Zygmunt Bauman (1925–2017), polnisch-britischer Soziologe und Philosoph

Siehe auch: 
 Staatliche Technische Universität Moskau, kurz Bauman MSTU
 Baumann
 Bouwman
 Bowman
 Beauman